De Silverstone Formule 2-ronde 2021 was de 4e ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021 en vond plaats op het Silverstone Circuit van 16 tot en met 18 juni. De race werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Groot-Brittannië van 2021 en telde drie races, die werden gewonnen door respectievelijk Robert Shwartzman, Richard Verschoor, die zijn allereerste overwinning in de Formule 2 behaalde, en Zhou Guanyu.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1

Sprint race 2 
Richard Verschoor won zijn eerste Formule 2-race.

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021